Села:
 Петрашівка — Вінницька область, Теплицький район
 Петрашівка — Вінницька область, Тульчинський район
 Петрашівка — Вінницька область, Ямпільський район
 Петрашівка — Київська область, Білоцерківський район
 Петрашівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Горішньоплавнівська міська громада
 Петрашівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Градизька селищна громада (до 2020 року — Глобинський район)
 Петрашівка — Полтавська область, Полтавський район
 Петрашівка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Петрашівка — Чернівецька область, Чернівецький район

Природно-заповідний фонд:
 Петрашівка — заповідне урочище у Вінницькій області